Les Élections régionales de 1953 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1953) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1953
Carinthie
Février 1953